Doer ist der Familienname folgender Personen:

Bruno Doer (1905–?), deutscher klassischer Philologe und Althistoriker 
Gary Doer (* 1948), kanadischer Politiker

Siehe auch:
Door
Dore